La saison 2003 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. Les quatorze clubs de l'élite jouent les uns contre les autres deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de championnat, le dernier du classement est directement relégué en Ykkönen tandis que le club classé  un barrage face au  de D2.

Le HJK Helsinki conserve son titre en terminant en tête du championnat, devant le Haka Valkeakoski et Tampere United. Le club de la capitale réalise même le doublé en battant en finale de la Coupe de Finlande l'Allianssi Vantaa.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage promotion-relégation 
La dernière place en Veikkausliiga se joue entre le  de D1 et le  de D2 lors d'un barrage disputé en matchs aller et retour.
Cette saison, c'est le FC KooTeePee,  de première division, qui affronte RoPS Rovaniemi, pensionnaire de D2, pour conserver sa place parmi l'élite.

|}
 RoPS Rovaniemi remporte le barrage et accède à la Veikkausliiga.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
Sport en Finlande en 2003